Piezo kan syfta på:

 Piezoelektricitet – en egenskap hos vissa kristaller att när de deformeras omvandlas det mekaniska arbetet till elektricitet och det omvända
 Piezoresistiv – en egenskap hos vissa material att när de deformeras kraftigt förändras resistiviten
 Piezometer – en apparat för mätning av vätskors sammantrycklighet
 Piezometeröppning – en enkel anordning för att mäta fluidens statiska tryck vid rörströmning